Faraó, soberano do Antigo Egito
 "Faraó (Divindade do Egito)", canção gravada por Margareth Menezes
 Faraon, filme polonês indicado ao Oscar, exibido no Brasil como Faraó
Ou ainda
 Pedra do Faraó, formação rochosa.

Desambiguação